Der Kringel ist ein gerolltes Hefeteiggebäck mit einer Füllung aus Butterflocken, Zimt und Zucker. Manche Rezepte sehen vor, der Füllung Pflaumenmus oder Nuss-Nougat-Creme hinzuzufügen, um den Kringel saftiger zu machen. Der Kringel wird in einem Stück zum Halbkreis gebogen, gebacken und erst zum Verzehr in Scheiben geschnitten.

Im Siegerland werden die sogenannten Grenge gebacken, die in der Regel auch Rosinen enthalten. In Norddeutschland, z. B. in Lübeck, ist Kringel auch die Bezeichnung für Brezel. 

Die Bezeichnung Kringel für das Hefegebäck dürfte auf die seit dem 13. Jahrhundert belegte andere Bedeutung des Wortes als Beschreibung eines kleinen, annähernd kreisförmigen Gebildes zurückzuführen sein.

Siehe auch 
 Ringakzent, das diakritische Zeichen ̊

Weblinks

Einzelnachweise 

Feine Backware (Hefeteig)